Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme.
Qureshi ha giocato in coppia con Rohan Bopanna e sono stati battuti al secondo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud, Rojer ha giocato con Horia Tecău e sono stati battuti al primo turno da Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud
per 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (primo turno)

 David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
<li> Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinale)

Wildcard

  Deiton Baughman /  Martin Redlicki (primo turno)

  Ryan Harrison /  Jack Sock (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Open Tennis 2014
ATP World Tour 2014